Рууту () — фінське прізвище. Відомі носії:
 Туомо Рууту (1983) — фінський хокеїст.
 Яркко Рууту (1974) — фінський хокеїст.

Фінські прізвища